Robert Lindsay (1890–1958) olimpiai bajnok brit atléta, futó
 Robert Lindsay (1949) angol színész